Die Abkürzung IRU steht für:
 indefeasible right of use
 International Romani Union
 International Road Transport Union (Internationale Straßentransportunion)
 Internationale Raiffeisen-Union
 Inertial reference unit – Trägheitsreferenzsystem – eine Komponente des Flight Management Systems im Flugzeug
 Islamischer Religionsunterricht, siehe unter Religionsunterricht in Deutschland (Islam)

Iru ist außerdem ein Dorf in Estland

IRU